Gusenburger ist der Familienname folgender Personen:

 Jutta Gusenburger (* 1948), bekannt als Cindy Berger, deutsche Schlagersängerin
 Willi Gusenburger (* 1927), deutscher Fußballschiedsrichter